Bouca kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bouca (ort), Ouham, 
 Bouca (subprefektur), Ouham,

Portugal 

 Bouça (berg), Viana do Castelo, 
 Bouça (freguesia), Bragança, Mirandela, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar